Doris Hart e Frank Sedgman hanno battuto in finale Joyce Fitch e Eric Sturgess 8-6, 6-4.

Teste di serie 

 Louise Brough /  John Bromwich (semifinali)
 Doris Hart /  Frank Sedgman (Campioni)

 Joyce Fitch /  Eric Sturgess (finale)
 Nancye Bolton /  Colin Long (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
  

Australian Championships 1950